Omanolidia  — род прыгающих насекомых из семейства цикадок (Cicadellidae). Центральная и Северная Америка: Гватемала, Мексика. Длина 6-7 мм (самки крупнее). Скутеллюм крупный, его длина немного больше длины пронотума. Голова крупная, уже пронотума; лоб широкий и короткий. Глаза и оцеллии относительно крупные; глаза полушаровидные. Клипеус длинный и очень широкий. Эдеагус длинный. Сходны по габитусу с Kramerolidia, отличаясь деталями строения гениталий. Род включают в состав подсемейства Coelidiinae. Omanolidia назван в честь энтомолога Пола Омана (Dr. Paul W. Oman), за его значительный вклад в изучение цикадок (Cicadellidae) мировой фауны.
 
 
 
  — Гватемала
 
 
 
 
  — Мексика

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org

Coelidiinae
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Роды полужесткокрылых